Jméno a příjmení Linda Thompson nosí více různých osob:

 Linda Thompson (zpěvačka) (* 1947) – britská zpěvačka
 Linda Thompson (herečka) (* 1950) – americká herečka
 Linda Thompson (advokátka) (1953–2009) – americká advokátka